Miejscowości w USA:
 Monona – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Monona – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Monona (ang. Monona Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Monona (ang. Monona County) – w stanie Iowa